4 Pułk Koronny Przedniej Straży – pułk jazdy koronnej okresu I Rzeczypospolitej
 4 Pułk Litewski Przedniej Straży – pułk jazdy litewskiej okresu I Rzeczypospolitej